British Open 2001 (также известен как Stan James British Open 2001 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 29 сентября по 7 октября 2001 года в Ньюкасле, Англия. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Грэма Дотта со счётом 9:6.

Спонсором турнира выступила компания Stan James.

Результаты 

Первый раунд

Матчи по 5 побед

 Джон Пэррот 5:3 Питер Лайнс  
 Энди Хикс 5:4 Билли Снэддон  
 Доминик Дэйл 5:1 Юэн Хендерсон  
 Энтони Дэвис 5:3 Нил Фудс  
 Иан Маккалох 5:4 Энтони Хэмилтон  
 Стив Дэвис 5:3 Шон Стори  
 Дрю Хенри 5:1 Дэвид Ро  
 Дэвид Грэй 5:3 Шокат Али  
 Пол Дэвис 5:3 Майкл Джадж  
 Алистер Картер 5:0 Джеймс Уоттана  
 Марко Фу 5:0 Брайан Морган  
 Джо Пэрри 5:1 Патрик Уоллес  
 Джонатан Бёрч 5:1 Найджел Бонд  
 Квинтен Ханн 5:1 Эльфи Бёрден  
 Робин Халл 5:4 Тони Драго  
 Гэри Уилкинсон 5:3 Крис Смолл

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org 

British Open
2001 год в снукере